Казбековский район — административно-территориальная единица и муниципальное образование (муниципальный район) в составе Дагестана Российской Федерации.

Административный центр — село Дылым.

География 
Расположен на западе Дагестана, на северо-западе горного Дагестана. Граничит на северо-западе с Новолакским, на севере — с Хасавюртовским, на северо-востоке — с Кизилюртовским, на востоке — с Буйнакским, на юге — с Гумбетовским районами Дагестана. Помимо этого, район имеет отдалённый анклав вокруг села Ахтачикан на территории Бабаюртовского района. 

На западе проходит граница с Чеченской республикой.

Площадь территории составляет 585 км².

История 
22 ноября 1928 года 4 сессией ЦИК ДАССР 6 созыва принимается новый проект районирования республики. По нему из бывшего Казбековского участка Хасавюртовского округа образован Казбековский подкантон (в подчинении Хасавюртовского кантона) с центром в с. Хубар. Постановлением ЦИК ДАССР от 3.06.1929 г. подкантон переименован в подрайон. Постановлением ВЦИК от 25.12.1930 года образован Казбековский район с центром в с. Дылым. Район назван именем Султан-Саида Казбекова.

В 1944 году после депортации чеченцев из Ауховского района в состав Казбековского района были переданы два чеченских населённых пункта Юрт-Аух и Акташ-Аух, переименованные позже в Калининаул и Ленинаул соответственно.

Население 

Согласно прогнозу Минэкономразвития России, численность населения будет составлять:
 2024 — 53,46 тыс. чел.
 2035 — 63,62 тыс. чел.

 Урбанизация
В городских условиях (пгт Дубки) проживают   % населения района.

 Национальный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года:

Территориальное устройство 
Казбековский район в рамках административно-территориального устройства включает посёлок (городского типа), сельсоветы и сёла.

В рамках организации местного самоуправления в одноимённый муниципальный район входят 14 муниципальных образований, в том числе 1 городское и 13 сельских поселений:

В 2016 году была поддержана инициатива населения об образовании нового сельского поселения — сельсовета Зубутлинского — из двух образованных в 2014 году сёл (Зубутли и Ново-Зубутли). Выделено в мае 2021 года.

Населённые пункты 
В районе 18 сельских населённых пунктов, из них 1 городской населённый пункт — посёлок (городского типа) — и 17 сельских населённых пунктов:

 Кутаны
Казбековскому району принадлежит село-анклав Ахтачикан на территории равнинного Бабаюртовского района.

Без статуса отдельного населённого пункта имеются также следующие прикутанные хозяйства Казбековского района: Красный Октябрь, Львовское № 6, Новый Туршунай, совхоз Дылымский, Уч-Тюбе, Хамзаюрт на территории Бабаюртовского района а также Ново-Артлух на территории Хасавюртовского района.

 Упразднённые населённые пункты
Покинутые населённые пункты: Халатала, Шавдан.

Примечания

Ссылки 

 
 Казбековский район на сайте Президента Республики Дагестан

Комментарии 
Комментарии